Avior steht für:

 Epsilon Carinae, einen spektroskopischen Doppelstern
 Avior Airlines, eine venezolanische Fluggesellschaft